Sałacie – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Porzecze.
 Sałacie – przystanek kolejowy w miejscowości Sałacie
 Sałacie – wieś na Litwie, w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.